Днестр () — салат из белокачанной шинкованной капусты, подсоленной и слегка примятой, нарезанной полукопченой колбасы, консервированного горошка и майонеза.

По легенде в 1960-е годы салат «Днестр» придумал шеф-повар черновицкого ресторана «Днiстер», расположенного на , № 7. «Днестр» стал фирменным салатом заведения, а также популярным рецептом для домашней кулинарии ввиду своего вкуса, простоты приготовления и не дорогих ингредиентов. Позже салат якобы удостоился призового места на Всесоюзном конкурсе кулинаров в Москве.

Кроме основных ингредиентов салат готовят с добавлением репчатого лука, зелени, сахара, сверху украшают варёными яйцами.

Примечания 

Украинская кухня
Салаты